Kleinecke ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhart Ebe-Kleinecke (1881–1949), deutscher Bildhauer und Plastiker, siehe Burkhart Ebe
 Georg Kleinecke (1852–1900), deutscher Theaterschauspieler und Schriftsteller
 Rudolf Kleinecke (1861–1940), deutscher Schriftsteller und Komponist

Siehe auch:
 Kleinicke